Глава судебной власти Ирана () — высшая должность в судебной системе Ирана.

Полномочия и обязанности 
Согласно конституции Ирана, глава судебной власти возглавляет судебную систему Ирана. Назначается Высшим руководителем на срок в 5 лет. Назначаемый должен быть «справедливым, распорядительным и сведущим в судебных делах муджтахидом». В число обязанностей главы судебной власти Ирана входят улучшение и развитие судебной системы путём определения структуры судов, разработка, подготовка и представление в парламенте законопроектов о судах, назначение, увольнение и перевод судей. По консультации с судьями назначает председателя  и генерального прокурора. По должности является членом Высшего совета национальной безопасности.

Главы судебной власти Ирана (с 1980)

Комментарии

Примечания

Ссылки